Eredivisie 2017/18 – był to 62. sezon holenderskiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 13 sierpnia 2017 roku a zakończył 6 maja 2018. W lidze rywalizowało 18 zespołów, które grały ze sobą systemem "każdy z każdym" (mecz i rewanż) co dało łącznie 34 spotkania w sezonie. Tytułu bronił Feyenoord, lecz ostatecznie mistrzem została drużyna PSV Eindhoven. Bezpośrednim spadkowiczem z ligi zostało FC Twente, natomiast zespoły Rody i Sparty Rotterdam zostały relegowane poprzez baraże (odpowiednio z Almere City FC oraz FC Emmen). Prawo gry w II rundzie eliminacji Ligi Europy wywalczyło z kolei SBV Vitesse po dwumeczu z FC Utrecht. Pierwszym meczem tego sezonu było spotkanie PEC Zwolle zakończone wynikiem 4:2 dla gospodarzy. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 22 minucie zawodnik gości Simon Gustafson.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach 

Aktualne na 6 maja 2018.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Baraże

O udział w zawodach UEFA 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 5, 6, 7 i 8, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2018/2019).

O miejsce w lidze 
W barażach wzięły udział dwie drużyny z Eredivisie oraz 8 z Eerste Divisie.

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Holandii
2018 w Holandii